Royo puede referirse a:

Personas
 Antonio Royo Marín.
 Antonio Royo Villanova.
 Luis Royo.

Topónimos

 El Royo, población de Soria, España.

Enlaces externos